Мусса́ Думбия́ (; ) — малийский футболист, полузащитник французского клуба «Сошо» и сборной Мали.

Карьера 
Воспитанник спортивной Академии Жана-Марка Гийю в Мали, два сезона с 2012 по 2014 год провёл в составе малийского клуба «Реал Бамако», в сезоне 2012/13 стал серебряным призёром первенства Мали. Принимал участие в Лиге чемпионов КАФ, дошёл со своим клубом до 1/8 финала турнира. В июле 2014 года дебютировал за национальную сборную Мали в товарищеском матче против сборной Китая (3:1).

16 июня 2014 года подписал четырёхлетний контракт с клубом «Ростов». 18 июля 2015 года забил свой первый гол за клуб, открыв счёт в матче «Ростов» — «Терек».

Статистика

Клубная

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионата Мали: 2012/13
 Серебряный призёр чемпионата России: 2015/16

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Ростов» 
 
 
 
 

Футболисты Мали
Игроки сборной Мали по футболу
Игроки ФК «Реал» Бамако
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК «Арсенал» Тула
Игроки ФК «Реймс»